Tedrow ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Tedrow-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Tedrow, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Tedrow ist der Familienname folgender Personen:
 Irene Tedrow (1907–1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul Tedrow (* 1940), US-amerikanischer Physiker